Erich von Schweden ist der Name folgender Personen:

 Erich von Schweden (Rektor) († 1492), schwedischer Theologe, Domherr und Universitätsrektor 

Siehe auch:
 Erik von Schweden